Селище міського типу:
 Лісове — Кіровоградська область, Олександрівський район
Села:
 Лісове — Вінницька область, Барський район
 Лісове — Волинська область, Маневицький район
 Лісове — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Лісове — Житомирська область, Баранівська міська громада
 Лісове — Житомирська область, Бердичівський район
 Лісове — Житомирська область, Ємільчинська селищна громада
 Лісове — Житомирська область, Чоповицька селищна громада
 Лісове — Житомирська область, Олевська міська громада
 Лісове — Житомирська область, Вчорайшенська сільська громада
 Лісове — Київська область, Поліський район
 Лісове — Львівська область, Золочівський район, Бродівська міська громада
 Лісове — Львівська область, Золочівський район, Буська міська громада, Топорівський старостинський округ
 Лісове — Львівська область, Золочівський район, Буська міська громада, Тур'янський старостинський округ
 Лісове — Львівська область, Золочівський район, Буська міська громада, Чанизький старостинський округ
 Лісове — Львівська область, Червоноградський район
 Лісове — Миколаївська область, Братський район
 Лісове — Полтавська область, Миргородський район
 Лісове — Рівненська область, Дубровицька міська громада
 Лісове — Рівненська область, Рокитнівська селищна громада
 Лісове — Хмельницька область, Волочиський район
 Лісове — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Лісове — Черкаська область, Тальнівський район
 Лісове — Чернігівська область, Корюківський район
 Лісове — Чернігівська область, Ніжинський район
 Лісове — Чернігівська область, Прилуцький район

 Лісове — назва села Бертники Монастириського району Тернопільської області у 1977-1991 рр.

Селище
 Лісове — Миколаївська область, Казанківський район
 Лісове — Черкаська область, Кам'янський район

Див. також 
 Лісова
 Лісне
 Лісна
 Лісова Поляна
 Лісна Поляна